Real Madrids reservlag kan syfta på:

Real Madrids B-lag
Real Madrids C-lag